Премия Островского () — международная математическая премия, присуждаемая жюри фонда имени А. М. Островского. Носит имя немецко-швейцарского математика Александра Островского (1893—1986).

Награждение происходит раз в два года. Размер премии составляет 100 тысяч швейцарских франков.

Список членов жюри:
 
 
 Маркус Гроте (Marcus Grote)
 Александр Схрейвер

История 
Премия учреждена в 1989 году.

От России лауреатами стали два представителя — Юрий Нестеренко (1997) и Александр Бейлинсон (1999).

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

Математические награды
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1989 году